Příjmení Löbl, Loebl nebo Lébl může znamenat: 
 Benno II. Löbel (1688–1751), benediktinský řeholník, opat břevnovsko-broumovský
 Eugen Löbl (1907–1987), slovenský ekonom, politik a pedagog
 Filip Löbl (* 1990), český tanečník
 Hermann von Loebl (1835–1907), rakousko-uherský státní úředník a politik z Haliče, koncem 19. stol. ministr vlády Předlitavska
 Julius Lébl (1897–1960), český herec, režisér a divadelní ředitel
 Karel Löbl (1925–2021), český vědec, politik ČSS, poslanec ČNR a FS za normalizace a ministr vlád České soc. republiky
 Karl Löbl (1930–2014), rakouský hudební kritik a kulturní novinář
 Petr Lébl (1965–1999), český režisér, scénograf, herec, výtvarník a umělecký šéf Divadla Na zábradlí
 Tomáš Löbl (* 1985), český muzikálový herec

Podobné 
 Levi
 Levý, Levy
 Löb, Loeb
 Löbe
 Löbel
 Löw, Loew
 Löwe
 Löwel
 Löwy,Loewy

Bavorská příjmení
Židovská příjmení